Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 1996

Gospodarzem igrzysk były Stany Zjednoczone.

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1996

Bibliografia 
 

Letnie Igrzyska Paraolimpijskie, Atlanta 1996